

Repubblica Ceca 
 Bulhary, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale

Slovacchia 
 Bulhary, comune del distretto di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica